Rüchardt ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Rüchardt (1929–2018), deutscher Chemiker
 Eduard Rüchardt (1888–1962), deutscher Physiker
 Georg Lebrecht Rüchardt (1851–1922), deutscher Kaufmann
 Hugo Rüchardt (1927–1992), deutscher Physiker
 Konrad Rüchardt (* 1926), deutscher Bankier

Siehe auch:
 Rüchardt-Experiment